Alto Conselho de Estado (Argélia)
Alto Conselho de Estado (Líbia)
Alto Conselho de Estado (Mauritânia)